X лет. Крокус Сити Холл — четвёртый концертный альбом российской хеви-метал группы «Кипелов», издан в декабре 2013 года. Представляет собой запись концерта группы в Крокус Сити Холл (Москва) 1 декабря 2012 года, посвящённого её десятилетию.

Концерт получил премию «Чартова дюжина-2013» как лучший концерт года.

Об альбоме 
В 2012 году группа «Кипелов» отмечала десятилетие с момента начала своего существования. В рамках этого события было запланировано два крупных события: выход нового сингла и большой концертный тур. Центральным концертом этого тура стало выступление группы в зале Крокус Сити Холл (Москва) 1 декабря.

Летом 2013 года вокалист группы Валерий Кипелов объявил о том, что группа ведёт работу над DVD с записью этого концерта. В середине осени 2013 года бас-гитарист группы Алексей Харьков официально подтвердил, что DVD с видеосъёмкой концерта находится на стадии постпродакшн, а также что он готов примерно на 90 %.

Автограф-сессия состоялась 6 декабря 2013 года в техномолле «Горбушкин двор», а также на презентации 8 декабря 2013 года в Москве в концертном зале «Arena Moscow».

В альбом вошла казачья народная песня «Ой, то не вечер».

Список композиций 
Альбом состоит из 2 CD с аудиоверсией концерта, DVD с его видеозаписью и DVD с видеоверсией концерта «Реки времён» 21 мая 2006 года в Лужниках.

Над альбомом работали 
 Валерий Кипелов — вокал, бубен;
 Вячеслав Молчанов — гитара, бэк-вокал;
 Андрей Голованов — гитара, вокал (17);
 Алексей Харьков — бас-гитара;
 Александр Манякин — ударные, вокал (17).
Гости концерта:
 Сергей Маврин — гитара (11-12, 19)
 Сергей Терентьев — гитара (13-14, 19)

Примечания

Ссылки 

Видеоальбомы 2013 года
Концертные альбомы группы «Кипелов»
Концертные альбомы 2013 года
Концертное видео